Feltgeniomyces är ett släkte av svampar. Feltgeniomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Feltgeniomyces